Fotografia – tecnica che permette di creare immagini su un supporto sensibile alla luce
 Fotografia – immagine stampata, o digitale, ottenuta con il processo fotografico
 Fotografia – tecnica stilistica ed artistica di realizzazione delle riprese dei film
 Fotografia – rivista italiana di fotografia
 Fotografia – singolo di Carl Brave del 2018
 Fotografia – gioco di carte

Pagine correlate
 Fotografie (disambigua)

Altri progetti